Load, a UNIX/Linux rendszereken a gép terheltségét jelző mérőszám
Load (1996), a Metallica zenekar albuma
Load, település Kentucky államban